Kerry Reid era la detentrice del titolo, ma è stata battuta in semifinale da Evonne Goolagong.

Evonne Goolagong ha battuto in finale Helen Cawley, 6-3 6-0.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open dicembre 1977